Футбольная лига в сезоне 1976/77 — 79-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в десятый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Вулверхэмптон Уондерерс». Третий дивизион выиграл «Мансфилд Таун», Четвёртый дивизион — «Кембридж Юнайтед».

Начиная с этого сезона в Футбольной лиге Англии при распределении мест в случае равенства очков начала использоваться система разницы забитых и пропущенных мячей (, GD). Ранее (с 1894 по 1976 год) в случае равенства очков места распределялись системой соотношения забитых и пропущенных мячей ( или ). По сути это означало, что вместо деления забитых и пропущенных командой мячей стало использоваться вычитание. Целью внедрения системы с определением разницы мячей было увеличение количества забитых мячей и повышение зрелищности матчей.

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1976/77 на RSSSF.com 

1976
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1976 году
Спорт в Великобритании в 1977 году